

Cinema 
 Normandia (Breakthrough) – film del 1950 diretto da Lewis Seiler
 Specchio per le allodole (Breakthrough) – film del 1979 diretto da Andrew V. McLaglen
 Atto di fede (Breakthrough) – film del 2019 diretto da Roxann Dawson

Letteratura 
 Breakthrough – romanzo di Ken Grimwood del 1976

Musica 
 Breakthrough! – album di Hank Mobley e Cedar Walton del 1972
 Breakthru – singolo dei Queen del 1989
 Breakthrough – album del George Adams-Don Pullen Quartet del 1986
 Breakthrough – album dei Pierre Moerlen's Gong del 1986
 Breakthrough – traccia dell'album Broken China di Richard Wright del 1996
 Breakthrough – album dei Crown of Thorns del 1999
 Breakthrough – singolo di Aya Hirano del 2006
 Breakthrough – album di Colbie Caillat del 2009